Agelaos (broer van Meleagros)
Agelaos (minnaar van Penelope)
Agelaos (dienaar van Priamos)